Erden (bułg. Ерден) – wieś w północnej Bułgarii, w obwodzie Montana, w gminie Bojczinowci.

Przy tej miejscowości uchodzi rzeka Buczka do Ogosty.

Linki zewnętrzne 
 Przewodnik po Bułgarii, wieś Erden

Przypisy 

Wsie w obwodzie Montana